

Patronyme 

 Jean-François Niceron (1613-1646), physicien français ;
 Jean-Pierre Niceron (1685-1738), compilateur et écrivain français.